«Конец попсе, танцуют все» — седьмой альбом российской группы «Руки Вверх!», выпущенный в ноябре 2002 году.

Члены группы заявили, что на этом альбоме намерены отойти от «попсы» и перейти к более серьёзной поп-музыке. В названии и тексте одноимённой песни альбома заявляется, что группа «объявляет войну попсе». Прессой эти заявления были встречены с иронией.

Видео 
Альбом сопровождался видео рядом на песни «Уходи» и «Он тебя целует». Клип на песню «Уходи» посвящён памяти участника танцевального коллектива Street Jazz, который погиб перед выходом альбома. Видео на песню «Он тебя целует» было снято позже, в нём участвовал травести-артист Анатолий Евдокимов, преобразившийся по ходу клипа из мужчины в женщину. В программе «Песня года» Сергей Жуков в традиционном коротком комментарии после выступления назвал песню «Он тебя целует» гимном свободной любви.

Турне 
В поддержку альбома было организовано турне, которое проводилось во многих странах СНГ, России и дальнего зарубежья.

Выпуск альбома сопровождался акциями против аудиопиратства.

Список композиций

Ссылки 
 официальный сайт группы «Руки Вверх»
 официальная дискография группы «Руки Вверх»

Примечания 

Альбомы 2002 года
Поп-альбомы
Альбомы группы «Руки вверх!»